Habana peut désigner :

Lieux 
 La Havane, capitale cubaine dont le nom en espagnol est 
 La Habana Vieja, une ville cubaine

Patronyme 
 Bryan Habana (1983-), joueur sud-africain de rugby à XV

Art et culture 
 Habana, album du chanteur Florent Pagny